Bośnia i Hercegowina – państwo federacyjne w południowej Europie
 Bośnia – region historyczno-geograficzny w południowej Europie
 Bośnia – rzeka w Bośni i Hercegowinie

Kantony:
 Kanton bośniacko-podriński – jeden z kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny
 Kanton Centralna Bośnia – jeden z kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny
 Kanton Zachodnia Bośnia – jeden z kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny, od 1998 roku noszący formalnie nazwę Kanton 10

Zobacz też:
 Federacja Bośni i Hercegowiny – jedna z dwóch części składowych tworzących Bośnię i Hercegowinę
 Młoda Bośnia – organizacja rewolucyjna z początku XX wieku
 Zachodnia Bośnia – krótkotrwałe państwo powstałe z rozpadu Jugosławii